Lista em ordem alfabética das canções compostas pela cantora brasileira Daniela Mercury. Os nomes dos co-compositores das canções estão entre parênteses e, logo em seguida, o álbum e o ano em que estas foram gravadas originalmente.

"Abraço" – Elétrica (1998)
"Aeromoça" (com Gabriel Póvoas) – Sou de Qualquer Lugar (2001)
"Água do Céu" (com Jorge Zarath) – Balé Mulato (2005)
"Alegria Ocidental" (com Liminha) – Música de Rua (1994)
"Alumeia" (com Gabriel Póvoas) – Canta Maria (2006)
"Ata-me" – Sou de Qualquer Lugar (2001)
"Canta Maria" (com Gabriel Póvoas) – Canta Maria (2006)
"Canto da Cidade, O" (com Tote Gira) – O Canto da Cidade (1992)
"Canto da Rainha, O" (com DJ Memê) – Carnaval Eletrônico (2004)
"Cavaleiro do Coração" (com Gabriel Póvoas) – Canta Maria (2006)
"Cordão de Bloco" (com Carlinhos Brown, Bogham Costa e Gustavo de Dalva) – gravada por Timbalada em Mãe de Samba (1997)
"Dara" – Sol da Liberdade (2000)
"Elétrica" – Elétrica (1998)
"Geração Perdida" (com Ramón Cruz, Toni Augusto) – O Canto da Cidade (1992)
"Luxo de Beijar" (com Rudnei Monteiro) – gravada com Companhia Clic em Companhia Clic - Vol. 2 (1989)
"Maria Clara" – Clássica (2005)
"Música de Rua" (com Pierre Onasis) – Música de Rua (1994)
"Nina" – Sou de Qualquer Lugar (2001)
"Pára de Chorar" (com Alexandre Peixe, Beto Garrido, Nelson Motta) – MTV Ao Vivo - Eletrodoméstico (2003)
"Quero a Felicidade" (com Manno Góes) – Balé Mulato - Ao Vivo (2006)
"Quero Ver o Mundo Sambar" – Carnaval Eletrônico (2004)
"Rap Repente" (com Ramiro, David, Beto, Cesário, Toni) – Música de Rua (1994)
"Reggae e o Mar, O" (com Rey Zullo) – Música de Rua (1994)
"Saudade (Batonga)" (Angelique Kidjo, John Hebrail / versão: Mercury) – Música de Rua (1994)
"Sem Querer" – Balé Mulato (2005)
"Sol da Liberdade" – Sol da Liberdade (2000)
"Tem Amor" (com Liminha) – Música de Rua (1994)
"Trio Metal" (com Alfredo Moura, Renan Ribeiro, Marcelo Porciúncula) – Elétrica (1998)
"Tua Lua" (com Alfredo Moura) – Elétrica (1998)
"Tudo de Novo" (com Marinho Assis) – Daniela Mercury (1991)
"Vem Morar Comigo" (com Durval Lelys) – O Canto da Cidade (1992)
"Vestido de Chita" (com Ivan Huol) – Feijão com Arroz (1996)
"Vida é" (com Durval Lelys) – Daniela Mercury (1991)

Daniela Mercury
Daniela Mercury
Daniela Mercury